«Hen Wlad Fy Nhadau» («Країна моїх пращурів») — пісня, яка традиційно вважається національним гімном Уельсу (поряд з великобританським гімном «Боже, бережи Королеву!»). Слова гімну були написані Еваном Джеймсом у січні 1856 року на музику, написану його сином — Джеймсом Джеймсом. На цю ж мелодію були пізніше покладені слова корнуолльского («Bro Goth Agan Tasow») та бретонського («Bro gozh ma zadoù») гімнів.

Патріотична пісня швидко знайшла популярність по всьому Уельсу. Іноді використовують англійський переклад гімну — «Land of My Fathers».

У місті Понтипрідд авторам гімну встановлено пам'ятник.

Оригінальний текст гімну 

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant eu gwaed.

Приспів (cytgan)

Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r heniaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.

Приспів

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae heniaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

Приспів

Англійський переклад гімну 

 The land of my fathers is dear unto me,
 Old land where the minstrels are honored and free;
 Its warring defenders so gallant and brave,
 For freedom their life’s blood they gave.

Приспів (Refrain)
 Home, home, true am I to home
 While seas secure the land so pure
 O may the old language endure.

 Old land of the mountains, the Eden of bards
 Each gorge and each valley a loveliness guards
 Through love of my country, charmed voices will be
 Its streams, and its rivers, to me.

Приспів

 Though foemen have trampled my land 'neath their feet
 The language of Cambria still knows no retreat
 The muse is not vanquished by traitor’s fell hand
 Nor silenced the harp of my land.

Приспів

Державні символи Уельсу
Уельс
Понтипрідд